Stola, un abito indossato dagli antichi romani
Stola, un paramento liturgico indossato dai sacerdoti e diaconi cattolici
Stola, un'azienda meccanica
Štôla, comune della Slovacchia nel distretto di Poprad